Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 294-es, továbbá 294E és 294M jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 294E busz (Budapest)
 294M busz (Budapest)megszűnt
 294-es busz (Budapest, 2002–2006)megszűnt